Grubbs – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Grubbs (ang. Grubbs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson